Мунзифа Кахаровна Гафарова (; 4 октября 1924, Ходжент — 28 июня 2013) — таджикский и советский учёный-философ, , профессор, ректор Таджикского государственного института искусств им. М.Турсун-заде в Душанбе (1974—1979), Душанбинского пединститута (1979—1988). Заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1974).

Биография 
Родилась в семье педагогов. В неполных 13 лет окончила школу и поступила на педагогический рабфак при Педагогическом институте им. С. Кирова г. Ленинабада, в 1940 году стала студенткой химико-биологического факультета этого пединститута.

В 18-летнем возрасте одновременно с учёбой начала трудовую деятельность в качестве преподавателя биологии Ленинабадского сельхозтехникума. С 1943 года — комсорг Ленинабадского педагогического института им. С. Кирова. После окончания института работала секретарём Ленинабадского обкома комсомола по пропаганде и агитации.

Затем — на партийной работе. В 1947 году назначена заведующей отделом ЦК КП Таджикистана по работе среди женщин.

В 1948 году вышла замуж за первого секретаря ЦК ЛКСМ Таджикской ССР Солиджона Раджабова.

В 1955 году окончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию и до 1974 года работала на кафедре философии Душанбинского пединститута.

В 1968 году стала доктором философских наук, через два года — профессором. В 1974 году, за выдающиеся заслуги в области науки ей присвоено звание «Заслуженный деятель науки Таджикской ССР».

Ректор Таджикского государственного института искусств им. М.Турсун-заде (1974—1979) и Душанбинского пединститута в 1979—1988 годах.

Профессор философии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни (1988—2013).

Активно занималась государственной и общественной деятельностью. В разные годы была членом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, заместителем председателя республиканского комитета солидарности стран Азии и Африки, членом правления
философского общества СССР, общества «Знание», Комитета советских женщин.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды 1948 и 1949),
 Орден Дружбы народов (1984),
 Орден Дружбы (Таджикистан) (1999),
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945),
 медали СССР,
 «Отличник народного образования Таджикской ССР» (1971),
 «Отличник просвещения СССР» (1982),
 «Заслуженный деятель науки Таджикской ССР» (1974),
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР,
 «Аълочии фарханги Чумхурии Точикистон» («Отличник культуры Республики Таджикистан»).

Ссылки 
 Первая женщина-доктор в философском сообществе Центральной Азии

Философы Таджикистана
Философы СССР
Философы по алфавиту
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР
Отличники просвещения СССР
Доктора философских наук
Ректоры вузов Таджикистана
Выпускники Худжандского государственного университета
Преподаватели Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Преподаватели Таджикского государственного института культуры и искусств